Aboim (Amarante) — freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Aboim (Fafe) — freguesia no concelho de Fafe, Portugal

Desambiguações de topônimos